Hatherton est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Hatherton, glacier des montagnes Darwin.

Hatherton, hameau du Cheshire ;
Hatherton, localité du Staffordshire.

Homonymie de toponyme